Jméno a příjmení Jiří Holý má více nositelů:

Jiří Holý (1922–2009) – český herec
Jiří Holý (literární teoretik) (* 1953) – český literární historik a teoretik
Jiří Holý (virolog) (1920–???) – český virolog a pediatr